Иглы

В биологии:
 Иглы — заостренные выросты тела многих животных: иглокожих, рыб, млекопитающих и других.
 Иглами у растений могут назвать заострённые отвердевшие образования или заостренные видоизмененные листья, которые чаще именуются колючками, шипами и хвоёй.
В технике:
 Иглы — тонкий остроконечный инструмент из твёрдого материала, широко применяемый для шитья (ручные швейные иглы), в медицине (медицинские иглы) и как детали механизмов (машинные швейные иглы и звукоснимающие иглы).

См. также 
 Игла (значения)